Still Life - szósty album brytyjskiego zespołu z nurtu rocka progresywnego Van der Graaf Generator wydany w roku 1976. W roku 2005 ukazała się zremasterowana wersja płyty, zawierająca dodatkowy utwór nagrany podczas jednego z koncertów.

Lista utworów 
Album zawiera utwory:

Wydanie oryginalne

Wydanie 2005

Twórcy 
Twórcami albumu są:
 Peter Hammill – śpiew, gitara, fortepian
 David Jackson – saksofony, flet
 Hugh Banton - instrumenty klawiszowe, gitara basowa, melotron
 Guy Evans - instrumenty perkusyjne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1976
Albumy Van der Graaf Generator
Albumy Charisma Records
Albumy Mercury Records